Tomás González hace referencia a varios artículos:

 Tomás Alberto González (1977-), futbolista paraguayo;
 Tomás González (baloncestista) (1971-), deportista español;
 Tomás González (escritor) (1950-), escritor y filósofo colombiano;
 Tomás González (gimnasta) (1985-), deportista chileno;
 Tomás González (piloto) (2000-), piloto y extenista argentino;
 Tomás González Carvajal (1753-1834), traductor, poeta, hebraísta y político español;
 Tomás González Carvajal (1780-1833), sacerdote y escritor español;
 Tomás González Estrada, (1969-) político colombiano;
 Tomás González Hernández (1780-1833), archivero español;
 Tomás González Morago (1885-), militante anarquista español de la Primera Internacional;
 Tomás González Rivera (1963-), futbolista español;
 Tomás González Tevar, canónigo racionario de la catedral de Córdoba;
 Víctor Tomás González (1985-), balonmanista español;